Појам Обрх може се односити на:
 Обрх (Рибник), насељено место у општини Рибник, Карловачка жупанија Република Хрватска,
 Обрх (Долењске Топлице), насељено место у општини Долењске Топлице, Република Словеније
 Обрх при Драгатушу, насељено место у општини Чрномењ, Република Словенија,
 Обрх (река), река понорница у Републици Словенији